Бабьегородский переулок — название улиц в Москве.

 1-й Бабьегородский переулок;
 2-й Бабьегородский переулок;
 3-й Бабьегородский переулок.